Higher Ground () — двадцать седьмой студийный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный под эгидой Columbia Records и спродюсированный Уолтером Афанасьефф, Арифом Мардин. Альбом вышел 11 ноября 1997 года в Северной Америке и на день раньше в Европе, и достиг первой позиции в национальном американском чарте, тем самым сделав Барбру первым единственным вокальным исполнителем, альбомы которого занимали первые позиции в четырёх десятилетиях подряд. Несмотря на то, что с альбома не были выпущены синглы, две композиции: «Tell Him» и «I Believe» получили номинации для премию «Грэмми». Higher Ground был встречен нейтрально критиками, но имел большой коммерческий успех. По состоянию на 2012 год пластинка была распространена в количестве более 11 миллионов копий. Для поддержки альбома Стрейзанд провела ряд выступлений на телевидении.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификация

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином
Альбомы Барбры Стрейзанд
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом